World Cup Soccer kan syfta på

Tecmo World Cup Soccer – ett fotbollsspel till NES
World Cup Soccer (flipperspel) – ett flipperspel från 1994